fluid (z  „płynny” od  „płynąć, upływać”) – według spirytystów:  energia lub prąd psychiczny wydzielający się z ludzkiego ciała; aura
 fluid – ciągła nieważka substancja, za jaką w XVII i XVIII wieku uważano ciepło, światło, elektryczność, magnetyzm, także eter i flogiston
 fluid – podkład w kremie
 Fluid – czasopismo

Zobacz też 

 fluidyzacja

Przypisy